Korsberga kyrka kan syfta på:

 Korsberga kyrka, Småland
 Korsberga kyrka, Västergötland